Евгений Рейнбот:
 Рейнбот, Евгений Антонович (1821—1905) — тайный советник.
 Рейнбот, Евгений Фёдорович (1847—1895) — инженер-технолог.